Джеймс «Джейми» Даймон (, род. 13 марта 1956 года, Нью-Йорк) — американский бизнесмен и банкир, миллиардер. Председатель совета директоров и генеральный директор (CEO) «JPMorgan Chase».

Биография 
Джеймс Даймон родился 13 марта 1956 года в Нью-Йорке в семье выходцев из Греции. Его дед, тоже банкир, при иммиграции сменил фамилию с Пападимитру. Исповедует греческое православие.

Учился психологии и экономике в Университете Тафтса, который окончил с отличием (бакалавр, 1978). Степень MBA Гарвардской школы бизнеса (1982).

В 1998 году — президент «Citigroup».

В 2000—2004 годах — генеральный директор (CEO) и председатель «Bank One».

С июля 2004 года — президент и исполнительный директор (COO) «J. P. Morgan Chase & Company».

С 31.12.2005 года — генеральный директор (CEO) и президент «JPMorgan Chase», с 31.12.2006 года одновременно председатель совета директоров.

В 2007 году занял позицию № 15 в рейтинговом списке «25 самых влиятельных персон бизнеса» по версии журнала «Fortune».

В 2011 году занял 75 место в списке самых влиятельных людей по версии американского еженедельника «Time» (выше, чем Барак Обама, занявший 86 место).

В 2011 и 2015 годах по данным агентства «Bloomberg» был назван самым высокооплачиваемым генеральным директором банка в Северной Америке. По итогам 2015 года он получил от JPMorgan $27 млн.

В 1983 году о его помолвке с Джудит Кент было объявлено в «Нью-Йорк Таймс». У пары трое детей: дочери Джулия, Лора и Кара.

Примечания

Ссылки 
 Jamie Dimon, Reference for Business.
 Джейми Даймон — самый опасный человек в Америке, bankir.ru, 12.04.2010.

Выпускники школы Браунинга
Выпускники Университета Тафтса
Члены Демократической партии США
Банкиры США
Предприниматели США
JPMorgan Chase
Персоналии:Совет по международным отношениям